Sarolta ist ein ungarischer weiblicher Vorname. Er ist eine Variante des Vornamens Charlotte. Andere Quellen sagen, er ist eine Variante von Sarolt – ein alter weiblicher türkischer Vorname mit Bedeutung Weißer Wiesel.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Sarolta Monspart (1944–2021), ungarische Leichtathletin
 Sarolta Varga (* 1983), ungarische Badmintonspielerin
 Sarolta Zalatnay (* 1947), ungarische Sängerin

Siehe auch 
 Sarolta (Oper), Oper von Ferenc Erkel
 Villa Sarolta, deutsches Kulturdenkmal

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Ungarischer Personenname
Weiblicher Vorname